Magdalena Łuczak (ur. 2001) – polska narciarka alpejska
 Magdalena Łuczak – polska biolog, pracownik naukowy Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN